WPN steht für:

 Württembergisches Privatbahnmuseum Nürtingen, siehe auch Werkslokomotive  Krauss-Maffei ML 500 C

WPN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Polen: Powiat Płoński in der Woiwodschaft Masowien

WPN